René II van Lotharingen (Angers, 2 mei 1451 - Fains, 10 december 1508) was de oudste zoon van Ferry II van Vaudémont en hertogin Yolande van Lotharingen.

In 1473 erfde zijn moeder het hertogdom Lotharingen van haar overleden neef Nicolaas. Ze schonk haar erfdeel meteen door aan haar oudste zoon. Hierdoor kwam er een eind aan de zelfstandigheid van het graafschap Vaudémont, dat hij in 1470 van zijn overleden vader had geërfd. Het werd bij het hertogdom Lotharingen gevoegd. Nog in 1473 erfde hij ook Aumale en Elbeuf van zijn neef Jan VIII van Elbeuf. In 1480 werd hij, door erfenis van zijn grootvader René I van Anjou, ook nog hertog van Bar, dat voortaan onderdeel van Lorreinen zou uitmaken.

De zelfstandigheid van Lotharingen werd in die dagen bedreigd door zowel koninkrijk Frankrijk als Bourgondië. René probeerde door een bondgenootschap met Karel de Stoute zijn rijk veilig te stellen, maar Karel ontleende verregaande rechten aan het verdrag . Door het beleg van Nancy kwam het tot een treffen, de Slag bij Nancy op 5 januari 1477, waarin René, met steun van de Zwitsers, de Bourgondiërs versloeg. Karel de Stoute sneuvelde in deze slag.

In zijn testament stipuleerde René dat de erfopvolging in Lotharingen alleen langs mannelijke lijn kon gaan. René is op 9 september 1471 in Angers getrouwd met Johanna van Harcourt († 8 november 1488), gravin van Tancarville en vrouwe van Montreuil-Bellay. Dit huwelijk bleef kinderloos en werd op 8 augustus 1485 ontbonden. Hij hertouwde op 1 september 1485 in Orléans en/of Nancy met Filippa van Gelre (1465-1547), dochter van Adolf van Egmont. Met Filippa werd hij de vader van:

 Karel (1486-jong)
 Frans (1487-1487)
 Anton (1489-1544), hertog van Lotharingen en Bar
 Anna (1490-1491)
 Nicolaas (1493-jong)
 Isabella (1494-c.1508)
 Claude (1496-1550), hertog van Guise
 Jan (1498-1550), kardinaal en meermaals bisschop
 Lodewijk (1500-1528), prins-bisschop van Verdun, graaf van Vaudémont en heer van Lambesc
 Claude (1502-jong), tweelingbroer
 Catharina (1502-jong), tweelingzus
 Frans (1506-1525), heer van Lambesc, gesneuveld in de Slag bij Pavia.

Voorouders 

Huis Lotharingen
Hertog van Opper-Lotharingen
Hertog van Bar
Graaf van Vaudémont
Heer van Joinville
Heerser van Elbeuf
Hertog van Calabrië
Persoon in de 15e eeuw
Lotharingen, R
Graaf van Aumale